Името Великово носят две български села:

 Великово, област Добрич
 Великово, област Стара Загора